{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (81401) - || 2000 GB85 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81402) - || 2000 GC85 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81403) - || 2000 GD85 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81404) - || 2000 GV85 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81405) - || 2000 GJ86 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81406) - || 2000 GL86 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81407) - || 2000 GO88 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81408) - || 2000 GU88 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81409) - || 2000 GO89 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81410) - || 2000 GT90 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81411) - || 2000 GT91 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81412) - || 2000 GE92 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81413) - || 2000 GF95 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81414) - || 2000 GH97 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81415) - || 2000 GV97 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81416) - || 2000 GH99 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81417) - || 2000 GJ99 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81418) - || 2000 GR99 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81419) - || 2000 GJ100 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81420) - || 2000 GQ100 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81421) - || 2000 GX100 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81422) - || 2000 GQ101 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81423) - || 2000 GV101 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81424) - || 2000 GA102 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81425) - || 2000 GH102 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81426) - || 2000 GS103 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81427) - || 2000 GR104 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81428) - || 2000 GV104 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81429) - || 2000 GE106 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81430) - || 2000 GM106 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81431) - || 2000 GU106 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81432) - || 2000 GL107 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81433) - || 2000 GC108 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81434) - || 2000 GR109 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81435) - || 2000 GS109 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81436) - || 2000 GC110 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81437) - || 2000 GL110 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81438) - || 2000 GZ111 || 3 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81439) - || 2000 GQ112 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81440) - || 2000 GU112 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81441) - || 2000 GA114 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81442) - || 2000 GO114 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81443) - || 2000 GV114 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81444) - || 2000 GR117 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81445) - || 2000 GJ121 || 6 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81446) - || 2000 GH123 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81447) - || 2000 GJ123 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81448) - || 2000 GV123 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81449) - || 2000 GJ124 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81450) - || 2000 GD125 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81451) - || 2000 GG125 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81452) - || 2000 GQ125 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81453) - || 2000 GN126 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81454) - || 2000 GW126 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81455) - || 2000 GS127 || 6 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81456) - || 2000 GZ128 || 5 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81457) - || 2000 GF130 || 5 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81458) - || 2000 GL131 || 7 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81459) - || 2000 GE132 || 10 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81460) - || 2000 GK133 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81461) - || 2000 GV134 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81462) - || 2000 GW134 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81463) - || 2000 GA135 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81464) - || 2000 GF135 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81465) - || 2000 GN136 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81466) - || 2000 GC137 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81467) - || 2000 GH137 || 12 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81468) - || 2000 GS137 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81469) - || 2000 GU137 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81470) - || 2000 GX137 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81471) - || 2000 GY138 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81472) - || 2000 GE139 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81473) - || 2000 GS139 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81474) - || 2000 GE141 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81475) - || 2000 GG141 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81476) - || 2000 GH141 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81477) - || 2000 GU141 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81478) - || 2000 GF142 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81479) - || 2000 GX142 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81480) - || 2000 GH143 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81481) - || 2000 GF146 || 12 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (81482) - || 2000 GN148 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81483) - || 2000 GB153 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81484) - || 2000 GF153 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81485) - || 2000 GN153 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81486) - || 2000 GA154 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81487) - || 2000 GV154 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81488) - || 2000 GC155 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81489) - || 2000 GM155 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81490) - || 2000 GP155 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81491) - || 2000 GB156 || 6 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81492) - || 2000 GK157 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81493) - || 2000 GE158 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81494) - || 2000 GT158 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81495) - || 2000 GU158 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (81496) - || 2000 GH159 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81497) - || 2000 GN159 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81498) - || 2000 GO159 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81499) - || 2000 GD160 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81500) - || 2000 GO160 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten